(né en 1987), footballeur finlandais
  (1942–2008), chef cuisinier finlandais, premier étoilé Michelin en Finlande
 Hannu Mäkelä (né en 1943), auteur finlandais de livres pour enfants
  (né en 1946), canoéiste finlandais, jeux olympiques
 
  (né en 1988), footballeur finlandais
  (née en 1971), judoka finlandaise
 Mikko Mäkelä (né en 1965), joueur finlandais de hockey sur glace
  (1960–1999), designer finlando-américain, typographe, médaillé AIGA
 Satu Mäkelä-Nummela (né en 1970), tireur sportif finlandais
  (né en 1948), arbitre finlandais de hockey
 Tapio Mäkelä (1926-2016), skieur de fond finlandais
  (1909–1979), acteur finlandais de films
  (né en 1986), pilote finlandais de course
 Wille Mäkelä (né en 1974), curleur finlandais, médaille olympique